Tabbed document interface (informatyka) – rodzaj prezentacji wykorzystywany przez interfejsy graficzne
 Transport Driver Interface (informatyka) – interfejs komunikacyjny
 Turbo Direct Injection (motoryzacja) – rodzaj silnika wysokoprężnego
 2,4-diizocyjanianotoluen (chemia) – związek chemiczny stosowany przy produkcji poliuretanów
 Total Drama Island (kinematografia) – serial animowany
 Technical Diving International – największa na świecie organizacja szkoląca nurków technicznych